Im Tal des Todes steht für:

 Im Tal des Todes, Roman von Karl May (1934), siehe Karl May’s Gesammelte Werke #Im Tal des Todes
 Im Tal des Todes (Elspe 1970), Freilichtspiel nach Motiven aus Karl Mays Erzählungen Im Tal des Todes und „Weihnacht!“ von Jochen Bludau, Uraufführung 1970 in Elspe
 Im Tal des Todes (Bad Segeberg 2002), Freilichtspiel nach Motiven aus Karl Mays Erzählung von Michael Stamp, Uraufführung 2002 in Bad Segeberg